Philadelphia Soul bezeichnet

 Phillysound, einen Musikstil
 Philadelphia Soul (Arena Football), ein US-amerikanisches Football-Team